Plusieurs personnages historiques ont été appelés le Noir, notamment à cause de la couleur de leurs cheveux ou de leur peau.

Personnages historiques 

 Alain le Noir (?-1098), fils d'Éon  de Penthièvre
 Alain le Noir (1100-1146), comte de Cornouailles
 Benoît le Noir : Benoît le More (1526-1589), saint catholique d'origine éthiopienne, né en Sicile
 Cleitos (ou Cleithos) le Noir, officier de Philippe II de Macédoine et ami d'Alexandre le Grand
 Ermold Le Noir ou Ermoldus Nigellus (v.790-v.838, fils de l'empereur Louis le Pieux
 Foulque le Noir : Foulque III Nerra, comte d'Anjou de 987 à 1040
 Halfdan le Noir : Halfdan III de Vestfold (v.820–v.860), roi dans le sud-est de la Norvège
 Harald le Noir, roi des Hébrides vers 1035-1040
 Henri le Noir :
 Henri III du Saint-Empire (1017-1056)
 Henri IX de Bavière ()
 Hugues le Noir (?-952), duc en Bourgogne
 Lech II le Noir (v.1241-1288), souverain polonais de la dynastie des Piasts
 Louis le Noir : Louis  de Bavière (1424-1489)

Personnages de fiction 
 Macros le Noir, personnage secondaire de la saga Les Chroniques de Krondor de Raymond E. Feist
 Stanley le Noir, personnage secondaire d'un épisode de la série télévisée d'animation Les Simpson, intitulé La Chorale des péquenots

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste d'anthroponymes rétronymiques
 Liste de personnages historiques appelés le Blanc
 Liste de personnages historiques appelés le Bon
 Liste de personnages historiques appelés le Grand
 Liste de personnages historiques appelés le Petit

Personnages historiques appelés le Noir
Rétronyme de personne